Шаумбург — многозначный термин.

Топоним 
 Шаумбург (Блайен) — район в Блайен-Геншмар, в земле Бранденбург.
 Шаумбург (замок) — замковая резиденция в земле Гессен, Германия.
 Шаумбург (район) — район в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Шаумбург (графство) — графство, существовавшее в 1110—1640 годах.

Фамилия 
 Шаумбург, Иоганн Готтфрид (1703—1746) — саксонский юрист.

См. также 
 Шаумбург-Липпе
  (1911—2005).

Примечания